La No Remorse Records è stata un'etichetta discografica indipendente tedesca fondata nel 1988 specializzata in musica Heavy metal.

È principalmente nota per essere stata la prima etichetta dei Blind Guardian di cui pubblicò i primi tre album.

In seguito alla bancarotta fu costretta a chiudere nel 1990.

Discografia
NRR 1001: Blind Guardian - Battalions of Fear
NRR 1002: Dimple Minds - Blau auf'm Bau
NRR 1003: Grinder - Dawn for the Living
NRR 1004: Dimple Minds - Trinker an die Macht
NRR 1005: Heavens Gate - In Control
NRR 1006: Blind Guardian - Follow the Blind
NRR 1007: Grinder - Dead End
NRR 1008: Lawdy - Outlaw Invasion
NRR 1009: Sacrosanct - Truth Is What Is
NRR 1010: Pyracanda - Two Sides of a Coin
NRR 1011: Grinder - The First EP
NRR 1012: Heavens Gate - Open the Gate and Watch
NRR 1013: Wardance - Heaven Is for Sale
NRR 1014: Blind Guardian - Tales from the Twilight World
NRR 1015: Centaur - Mob Rules the World

Voci correlate
Lista di etichette discografiche

Collegamenti esterni

Etichette discografiche tedesche
Etichette discografiche heavy metal
Etichette discografiche indipendenti